Las bodegas Campillo situadas en Laguardia, en la comarca de la Rioja Alavesa y diseñadas por el arquitecto Aurelio Ibarrondo, concentran viñedo y bodega en un solo espacio.

Se trata de la primera bodega de Laguardia diseñada por un arquitecto como un proyecto único. Arropada por la Sierra de Cantabria, el conjunto aquitectónico exterior compuesto de una nave central y dos naves laterales simétricas, construidos en piedra salmantina, recuerda a un diseño basilical.

Referencias

Enlaces externos 
Página web oficial

Rioja (vino)
Empresas de alimentación de España
Bodegas de España